Никола́евка — село в Аннинском районе Воронежской области России.

Административный центр Николаевского сельского поселения.

Население

География 
Расположено близ реки Тойда (приток Битюга), в 100 км к востоку от Воронежа.

Почва — чернозёмы, рельеф спокойный. Основная река — Тойда. Много небольших озёр, искусственных водоёмов.

История 
Село Николаевка возникло на месте небольшого хутора при загонах для скота, принадлежавшего крестьянам тогда дворцового села Анна. Этот хутор, ещё без названия, был указан на карте 1797 года. В начале XIX века здесь начала расти деревня. Населялась она крепостными крестьянами графа Ф. В. Ростопчина, жителями Анны.

Экономика

Основные предприятия 
 СХА МХП «Николаевское» — производство колбасных, мясных изделий, разведении свиней.
 ЗАО «Николаевское» — СХА специализирующаяся на выращивании сахарной свеклы и зернобобовых растений.

Транспорт 
Рядом проходят автомобильные дороги: Федеральная трасса А144 «Курск—Воронеж—Саратов»; трассы областного подчинения: «Анна—Бобров», «Анна—Эртиль», «Анна—Таловая».

Мимо проходит железная дорога до станции Анна на 88-километровой ветке от станции Графская (на линии «Грязи—Воронеж»).

Уроженцы села 
 Кожанова, Варвара Ивановна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Фёдор Яковлевич Спахов — советский танкист, Герой Советского Союза.

Примечания

Литература 
Е. В. Демидова, Е. Д. Константинова, Е. Зинков и др. Анна: за веком — век. — Воронеж: Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1998. — 542 с.

Населённые пункты Аннинского района